Pássaro de Fogo pode se referir a:
 Pássaro de Fogo - pássaro legendário da mitologia russa;
 Pássaro de Fogo - álbum da cantora brasileira Paula Fernandes;
 Pássaro de Fogo - canção da cantora brasileira Paula Fernandes;
 O Pássaro de Fogo - uma composição de Ígor Stravinski.

Ver também 
 Firebird

Desambiguação